Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jacco Eltingh che ha battuto in finale Chuck Adams 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Ivan Lendl (secondo turno)

 Javier Sánchez (secondo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1994
ATP Tour 1994